Voici la liste des planètes mineures numérotées de 276001 à 277000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 276001 à 277000

276001-276100

276101-276200

276201-276300

276301-276400

276401-276500

276501-276600

276601-276700

276701-276800

276801-276900

276901-277000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000